Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Andrew Painter che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Sander Groen /  Menno Oosting (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (finale)

 Michael Kohlmann /  Filippo Veglio (semifinali)
 Massimo Ardinghi /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1999